

Patronyme

 Jules Senard (1800-1885), homme politique français ;
 Jacques Senard (1919-2020), ambassadeur français ;
 Jean-Dominique Senard (1953- ), président de Renault.

Toponyme 

 Senard, ancienne commune de la Meuse.